Kublitz ist der deutsche Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Pommern:
 Kobylniczka (Adlig Kublitz, Kreis Stolp/Pommern)
 Kobylnica ((Königlich) Kublitz, Kreis Stolp/Pommern)

Kublitz ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Kublitz-Kramer, deutsche Literaturwissenschaftlerin und Dozentin am Oberstufen-Kolleg Bielefeld